Rostusja (makedonska: Ростуша) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Mavrovo i Rostusja, i den västra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Rostusja ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rostusja är bergig söderut, men norrut är den kuperad. Rostusja ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Dešat Krčin,  meter över havet,  kilometer väster om Rostusja. Närmaste större samhälle är Centar Župa,  kilometer söder om Rostusja. 

Omgivningarna runt Rostusja är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Rostusja är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Mavrovo i Rostusja